Bruna může znamenat:
 Bruna – latinsky Brno 
 Dick Bruna – nizozemský kreslíř a grafik
 Eduard Bruna – český advokát a vysokoškolský učitel
 Jisra'el bar Chajim Bruna – německý rabín a posek